Estats Units d'Amèrica:
 Saltillo (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Saltillo (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Saltillo (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Saltillo (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Estats Units Mexicans:
 Saltillo (municipi), municipi de l'estat de Coahuila
 Saltillo (ciutat de Coahuila), capital de l'estat mexicà de Coahuila 
 Bisbat de Saltillo, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat